CPD steht für:
 Carnet de Passages en Douane, internationales Zolldokument, um eigene Fahrzeuge oder andere wertvolle Güter in zahlreiche fremde Länder mitnehmen zu können
 Chicago Police Department, Polizeibehörde von Chicago
 Christliche Partei Deutschlands, christliche Partei, die sich inzwischen der Deutschen Zentrumspartei angeschlossen hat
 Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands (1921), von 1921 bis 1972 bestehender evangelischer Pfadfinderbund
 Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands (1976), 1976 gegründeter evangelischer Pfadfinderbund
 Civilian Personal Division, ehemalige US-Personalamt für Zivilbeschäftigte der USAREUR (United States Army Europe)
 Collections Premieren Düsseldorf, große internationale Modemesse in Düsseldorf
 Committee on the Present Danger, deutsch: Komitee gegen die gegenwärtige Gefahr
 Conselho Popular pela Defesa da República Democrática de Timor-Leste (CPD-RDTL), eine osttimoresische Veteranenorganisation
 Construction Products Directive, Nummer zur Kennzeichnung von Bauprodukten nach der EU-Richtlinie 89/106/EWG
 Continuing Professional Development, Begriff für kontinuierliche Weiterbildung (verpflichtend in verschiedenen Berufen in UK)
 Copy-Paste-Detector, Erweiterung des statischen Codeanalyse-Werkzeugs PMD, die den Rabin-Karp-Algorithmus nutzt, um duplizierten Code zu finden
 Cyclobutan-Pyrimidin-Dimer, ein unter UV-Licht entstehender Schaden in der DNA, siehe Photolyasen
 Cyclopentadien, Inhaltsstoff im Steinkohlenteer
 Flugplatz Coober Pedy (IATA-Code), australischer Flugplatz

CpD steht für:
 CpD-Konto, Conto pro Diverse, in der Buchhaltung ein Sammelkonto für einmalige Zahlungen

Abkürzung